RAMPART-A — это кодовое название для глобальной программы массового наблюдения и радиоэлектронной разведки, возглавляемой Агентством национальной безопасности США (АНБ). Цель программы — «получить доступ к высокопроизводительным международным волоконно-оптическим кабелям, которые проходят через основные хабы по всему миру».

АНБ тайно сотрудничает со странами-партнерами, которые размещают оборудование США и обеспечивают доступ к оптоволоконным кабелям. В 2013 году программа имела «доступ к более чем 3 Терабитам в секунду потоковой передачи данных по всему миру и охватывала все коммуникационные технологии, такие как голос, факс, телекс, модемные соединения, почтовые сервисы, интернет-мессенджеры, виртуальные частные сети (VPN), передача голоса по IP (VoIP) и записи голосовых вызовов", и, в общей сложности, в программе участвовали 37 стран-партнеров, включая 17 государств-членов Европейского союза.

Существуют два условия партнерства между АНБ и страной-партнером для заключения соглашения. Во-первых, страны-партнеры обязуются не использовать технологию АНБ для сбора каких-либо данных о гражданах США. Во-вторых, АНБ не будет использовать доступ, предоставленный им в странах-партнерах, для сбора данных о гражданах принимающих стран. Хотя эти условия имеют исключения, АНБ не указывает, какими являются эти исключения. По словам Эдварда Сноудена, эти соглашения между АНБ и его странами-партнерами являются расплывчатыми и легко обходятся.

Программа была обнародована в июне 2014 года датской газетой Dagbladet Information и The Intercept. Обнародование программы было основано на утечках информации от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

Согласно секретному брифингу АНБ, проведенному в 2010 году, RAMPART-A использовался во всех аналитических и производственных линиях АНБ, а в предыдущем году (2009) было написано более 9000 разведывательных отчетов, основанных исключительно на данных RAMPART-A.

В период с 2011 по 2013 год стоимость программы составила около 170 миллионов долларов. Программа начала работу в 1992 году.

XKeyscore интегрирован в архитектуру программы.

Партнеры 
По уровню сотрудничества страны-партнеры делятся на две группы: «Второй» и «Третий».

Для принимающей страны-партнера США предоставляют инструменты и оборудование для обработки и анализа, что означает, что страны-партнеры могут использовать инструменты АНБ для обработки и анализа данных, которые поступают в их страну и из неё. Вероятно, что не в каждой стране-партнере есть площадки RAMPART-A.

В 2013 году АНБ создало как минимум 13 площадок RAMPART-A, девять из которых находились в активном состоянии. Три крупнейших площадки, AZUREPHOENIX, SPINNERET и MOONLIGHTPATH, собирают трафик с более 70 различных кабелей или сетей.

Страны-партнеры второго уровня (партнеры Five Eyes):

  Австарлия
  Канада
  Новая Зеландия
  Великобритания

Страны-партнеры третьего уровня:

  Алжир
  Австрия
  Бельгия
  Хорватия
  Чехия
  Дания
  Эфиопия
  Финляндия
  Франция
  Германия
  Греция
  Болгария
  Индия
  Израиль
  Италия
  Япония
  Иордания
  Южная Корея
  Македония
  Нидераланды
  Норвегия
  Пакистан
  Польша
  Румыния
   ОАЭ
  Сингапур
  Испания
  Швеция
  Тайвань
  Таиланд
  Тунис
  Турция
  Объединенные Арабские Эмираты

Ссылки 

Агентство национальной безопасности
Массовая слежка
Разведка
Spyware